Die Leekes British Open 1995 fanden vom 21. bis 26. März 1995 in Cardiff in Wales statt. Austragungsort war die damalige Cardiff International Arena. Das Squashturnier der Herren war Teil der PSA World Tour 1994/95 und gehörte zur Wertungskategorie PSA Super Series Silver. Das Preisgeld betrug 85.000 US-Dollar. Das Squashturnier der Damen war Teil der WSA Tour 1994/95.
 
Titelverteidiger bei den Herren war Jansher Khan, der den Titel erneut und damit zum vierten Mal in Folge gewann. Im Finale besiegte er Peter Marshall mit 15:4, 15:4 und 15:5. Bei den Damen gewann Michelle Martin ihren dritten Titel in Folge. Sie setzte sie sich im Endspiel gegen Liz Irving mit 9:4, 9:7 und 9:5 durch.
 
Die Teilnehmerfelder bestanden aus je 32 Spielern, davon waren je acht Plätze für Qualifikanten vorgesehen. Es wurden die jeweils besten 16 Spieler gesetzt.

Herren

Setzliste

Ergebnisse

Damen

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 Ergebnisse der Herren auf squashinfo.com (englisch)
 Ergebnisse der Damen auf squashinfo.com (englisch)

PSA World Tour 1994/95
WSA Tour 1994/95
1995
Squashturnier in Cardiff